Геральд Мельцер (; род. 13 июля 1990 года) — австрийский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Геральд один из двух сыновей Рудольфа и Микаэлы Мельцер. Отец — бизнесмен и бывший мэр города Дойч-Ваграм, мать — продавщица. Его старший брат Юрген — известный австрийский теннисист.

Геральд начал играть в теннис в возрасте 8 лет. Любимое покрытие — грунт, любимый турнир — Хьюстон. Кумиром в мире тенниса называет старшего брата Юргена.

Спортивная карьера 
Профессиональную теннисную карьеру Мельцер начал в 2007 году. Летом 2008 года он выиграл первый профессиональный титул в парном разряде на турнире серии «челленджер» в Граце. Летом 2010 года он впервые сыграл в основной сетке на соревнованиях АТП-тура, попав через квалификацию на турнир в Умаге. В сентябре того же года в Африке он выиграл дебютный турнир из серии «фьючерс» в одиночном разряде.

В феврале 2014 года в Куэрнаваке Мельцер выигрывает первый «челленджер» в одиночном разряде. В апреле того года он впервые выступил в составе сборной Австрии в отборочном раунде розыгрыша Кубка Дэвиса. Весной 2015 года Геральд смог выйти в полуфинал турнира АТП в Мюнхене, начав свои выступления с квалификации. На Уимблдонском турнире в первом раунде квалификации Геральд сыграл против своего старшего брата Юргена и проиграл в двух сетах. Юрген описал это как «худший день тенниса в моей жизни, и я надеюсь, что мы никогда не будем играть друг с другом снова».

В январе 2016 года Мельцер выиграл два «челленджера», который проводились в Южной Америке. В феврале он добавляет к этому победу на «челленджере» в Мексике. В мае 2016 года, пройдя квалификационный отбор на Открытый чемпионат Франции, Мельцер дебютировал в основных соревнованиях турниров из серии Большого шлема, где проиграл в первом же раунде. В июле на турнире в Кицбюэле ему удалось достичь полуфинала и, благодаря полученным рейтинговым очкам за это, Геральд впервые вошёл в Топ-100 мирового одиночного рейтинга. В октябре он выиграл «челленджер» в Мохаммедии. В 2016 году австрийский теннисист впервые финишировал в первой сотне мужского рейтинга. заняв 68-ю строчку.

В 2017 году на Открытом чемпионате Австралии, Мельцер проиграл в первом раунде австралийцу Алексу де Mинауру в пяти сетах. Он имел матчболл в четвертом сете, но не смог его реализовать. В феврале того года он сыграл в четвертьфинале на турнире в Буэнос-Айресе, а в августе также выступил на турнире в Кицбюэле. Под конец сезона Мельцер выиграл ещё два «челленджера» — в Лиме и Гуаякиле, завершив сезон на 100-м месте в одиночной классификации.

В начале февраля 2018 года Мельцер на грунтовом турнире в Кито сумел дойти до четвертьфинала.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (29)

Победы (19) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (25)

Победы (17)

Поражения (8)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Австрии